Die Pjotr Weliki () ist ein Kreuzer der Projekt 1144 (Kirow-Klasse) der russischen Marine.

Daten 
Das atomgetriebene Schiff ist 251 Meter lang und erreicht eine Geschwindigkeit von 31 Knoten. Es ist hauptsächlich mit Boden-Boden- und Boden-Luft-Lenkwaffen ausgerüstet.

Geschichte 
Die Pjotr Weliki lief – damals auf den Namen Juri Andropow getauft – 1989 von Stapel, wurde bis 1998 unter dem nunmehr neuen Namen fertiggestellt und ist das Flaggschiff der Nordflotte. Am 11. November 2013 übernahm der Kreuzer als Flaggschiff die Führung der Mittelmeerflotille Russlands vom Kreuzer Moskwa.

Literatur 
 Tony Gibbons: Die Welt der Schiffe. Bassermann Verlag 2007, ISBN 978-3-8094-2186-3.

Weblinks 

 Beschreibung (engl.)

Fußnoten 

Kirow-Klasse
Peter der Große als Namensgeber